Official Nintendo Magazine, revista de videojocs especialitzada en les consoles de Nintendo
 Orde Nacional del Mèrit, condecoració atorgada pel President de la República Francesa